Ел Роблал има више значења:

 Ел Роблал (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Роблал (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику